Улица Льва Я́шина — улица на востоке Москвы в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа между проспектом Защитников Москвы и улицей Ухтомского Ополчения.

Происхождение названия 
Улица Льва Яшина получила название в декабре 2013 года. Названа в память о прославленном футболисте вратаре сборной «Динамо» и СССР Льва Ивановича Яшина (1929—1990), который считается одним из лучших игроков в истории советского и мирового футбола.. Название было дано по инициативе спортивного общества «Динамо».

Описание 
Улица начинается от проспекта Защитников Москвы, проходит на юго-восток, затем поворачивает на северо-восток до улицы Ухтомского Ополчения, за которой переходит в улицу Недорубова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лев Яшин
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2013 году